Odbor za svetovno dediščino (, ) je predstavniško telo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki upravlja z mednarodno Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, sprejeto leta 1972, in presoja o nominacijah posameznih članic Unesca za vpis med Unescovo svetovno dediščino.

V odboru so predstavniki 21 držav, ki jih voli Generalni zbor za štiriletni mandat. O novih vnosih presoja odbor na zasedanju vsako leto, postopek izbora pa se začne že kmalu po prejšnjem zasedanju s pregledom nominacije. To nalogo opravljata Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) za naravno in Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) za kulturno dediščino, ki dajeta priporočila odboru. Poleg tega lahko odbor odloča o uvrstitvi na seznam ogroženih objektov oz. območij svetovne dediščine ali odvzemu statusa.

Zasedanja odbora

Opombe

Sklici

Zunanje povezave 
 

UNESCO
Ustanovitve leta 1977